Міжнаро́дна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Міжнародна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Міжнародна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Міжнародна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Міжнародна вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Міжнародна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці